

Plaatsnamen 
 Currie (Minnesota), plaats in Minnesota, Verenigde Staten
 Currie (Australië), plaats in Tasmanië, Australië
 Currie (Schotland), voorstad van Edinburgh, Schotland, Verenigd Koninkrijk

Persoonsnamen 
 Archibald Currie, Surinaams politicus
 Arthur Currie, Canadees militair
 Billy Currie, Brits muzikant
 Edwina Currie, Britse politica en romanschrijfster
 Finlay Currie, Brits acteur
 Gordon Currie, Canadees/Amerikaans acteur
 Lorne Currie, Brits zeiler
 Louise Currie, Amerikaanse actrice
 Mark John Currie, Brits militair en Australisch pionier
 Nancy Currie, Amerikaanse ruimtevaardster

Allerlei 
 Currie Cup, hoogste Zuid-Afrikaanse rugbycompetitie